Rushton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Rushton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Rushton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 John Henry Rushton – amerykański inżynier chemik